Jigsaw est un mot anglais qui se traduit en français par scie sauteuse.

Cinéma 
 Jigsaw est le titre original d'un film américain de Fletcher Markle sorti en 1949.
 Jigsaw est le titre original du film Le Mystère de la villa blanche, un film britannique de Val Guest sorti en 1962.
 Jigsaw est le titre original d'un film américain de James Goldstone sorti en 1968.
 Jigsaw est le titre original d'un film australien de Marc Gracie sorti en 1990.
 Jigsaw est le surnom original du tueur de la série de films Saw.
 Jigsaw est le titre du  épisode de la série de films Saw.
 Jigsaw est (dans le film : Punisher : Zone de guerre) le nom que prend Billy Russoti, le parrain de la pègre, une fois qu'il est laissé pour mort et défiguré par le justicier Franck Castle alias The Punisher.

Télévision 
 Jigsaw est le titre original d'un téléfilm britannique de William A. Graham, diffusé au Royaume-Uni en 1972.
 Jigsaw est le titre original d'une série britannique de Clive Doig, diffusée au Royaume-Uni de 1979 à 1985.

Musique 
 Jigsaw est le titre original d'un album du groupe de rock britannique The Shadows, sorti en 1967.
 Jigsaw Puzzle est le cinquième titre de l'album Beggars Banquet des Rolling Stones.
 Jigsaw est le nom d'une musique de J-Rock du groupe Acid Black Cherry.
 Jigsaw feeling est le titre d'une chanson de Siouxsie and the Banshees (album The Scream, 1978)
 Jigsaw est le titre d'un album de Lady Sovereign.
 Lady Sovereign est le titre d'une chanson de Radiohead de leur album In Rainbows.
 Jigsaw est le titre d'une chanson du chanteur américain Lloyd dans l'album King Of Hearts.
 Jigsaw est le titre d'un morceau du groupe Marillion, que l'on peut trouver sur l'album Fugazi (1984).
 Jigsaw est le titre d'une chanson du groupe Betraying the Martyrs de leur album Phantom (2014).
 Jigsaw est le titre d'un album du guitariste Mike Stern et d'un morceau de l'album.

Bande dessinée 
 Jigsaw est un personnage de comics.

Biochimie 
 Jigsaw est un modèle de repliement des protéines.

Informatique 
 Jigsaw est un Serveur HTTP développé par le W3C, destiné à remplacer le premier serveur HTTP, CERN httpd.
 Jigsaw est le nom d'un projet du Java Platform Group de Oracle destiné à la version 1.9 de Java, qui est planifiée pour , pour affiner sa gestion des accès entre classes, entre modules, et de leurs dépendances et appels.
 Jigsaw est un logiciel malveillant qui chiffre des fichiers.

Enseignement 
 Jigsaw est une technique d’enseignement inventée en 1971 par le sociologue et psychologue américain Elliot Aronson.

Militaire 

 Jigsaw est le nom donné au camouflage de l'armée de terre Belge, créé en 1956

Notes et références 

Homonymie de titre